Холлокё () — село в Северной Венгрии, в медье Ноград. Село приобрело известность как этнографический музей под открытым небом. Население — 465 человек. В 1987 году включено список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Название села переводится как «Воронов камень».

Холлокё расположено в 90 километрах к северу от Будапешта и в 80 километрах к северо-западу от Эгера. Село лежит в долине посреди невысоких гор Черхат. Всё Холлокё представляет собой этнографический музей, однако в отличие от других подобных музеев в Холлокё не прекращается обычная повседневная жизнь. Жители села тщательно сохраняют образ жизни и народные традиции прошлых веков. Большая часть зданий деревни — глинобитные дома с резными деревянными верандами. В селе сохраняются народные промыслы — традиционная вышивка, гончарное дело, резьба по дереву.

Достопримечательности 

 Деревянная церковь — построена в XVI веке, перестроена в 1889 году.
 Музей деревни — этнографический музей. Экспозиция посвящена образу жизни местных жителей XVIII—XIX веков.
 Почтовый музей.
 Музей кукол.
 Крепость Сархедь — находится на холме над деревней.

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки 
 О селе на сайте http://vengriya.org
 Венгрия. Путеводитель. «Вокруг света», 2007. ISBN 978-5-98652-117-6
 Галерея аэрофотосъёмки

Всемирное наследие в Венгрии
Населённые пункты Нограда